Trump kan syfta på:

 Trump (släkt) – en släkt
Trump Islands – ögrupp i Antarktis
 Trump Organization – ett amerikanskt multinationellt konglomerat
 Trump Tower – en skyskrapa på Manhattan

Personer 
 Donald Trump (född 1946), affärsman och USA:s president 2017–2021
 Donald Trump, Jr.
 Eric Trump
 Ivana Trump
 Ivanka Trump
 Melania Trump
 Tiffany Trump
 Fred Trump (1905–1999), en amerikansk affärsman
 Judd Trump (född 1989), professionell engelsk snookerspelare
 Peter Trump (foöd 1950), en västtysk landhockeyspelare

Se även 
 Philadelph Van Trump (1810–1874), en amerikansk politiker